Laatste Oordeel (Jheronimus Bosch, Brugge), een triptiek van de Zuid-Nederlandse schilder Jheronimus Bosch in het Groeningemuseum in Brugge
 Laatste Oordeel (Jheronimus Bosch, Wenen), een drieluik van de zuid-Nederlandse schilder Jheronimus Bosch in de Academie van Beeldende Kunsten Wenen in Wenen
 Het laatste oordeel (Lucas van Leyden) (1527), een drieluik, gemaakt voor de Pieterskerk in Leiden, thans te bezichtigen in het "Stedelijk Museum De Lakenhal"
 Laatste Oordeel-drieluik (Hans Memling), een drieluik van de Vlaamse schilder Hans Memling
 Laatste Oordeel-drieluik (Rogier van der Weyden), een drieluik van de Vlaamse schilder Rogier van der Weyden